Pino rubial puede referirse a:

 El nombre común de la planta Pinus pinaster.
 El nombre común de la planta Pinus pinea.